Jméno a příjmení Jaroslav Vojta má více nositelů:

 Jaroslav Vojta (1888–1970) – český herec
 Jaroslav Vojta (1942) (1942–2015) – český fotbalista
 Jaroslav Vojta (fotbalista) (1911–???) – český fotbalista